Golicyn – famiglia russa

 Michail Michajlovič Golicyn (1675-1730) – ufficiale russo
 Michail Michajlovič Golicyn (1684-1764) – ammiraglio e diplomatico russo
 Michail Michajlovič Golicyn (1731-1804) – ufficiale russo, figlio del precedente
 Michail Michajlovič Golicyn (1840-1918) – generale russo
 Dmitrij Michajlovič Golicyn (1665-1737) – politico russo
 Dmitrij Michajlovič Golicyn (1721-1793) – diplomatico e ufficiale russo
 Vladimir Borisovič Golicyn (1731-1798)
 Fëdor Nikolaevič Golicyn (1751-1827)
 Dmitrij Vladimirovič Golicyn (1771-1844) 
 Nikolaj Dmitrievič Golicyn (1850-1925)

Pagine correlate 

Golicyna
Golitsyn

ru:Голицын